Karol Paweł Rostworowski (1874–1927) – muzyk
 Karol Hubert Rostworowski (1877–1938) – dramaturg i poeta